Нечаево — название населённых пунктов.

Россия 
 Нечаево — село в Корочанском районе Белгородской области
 Нечаево (Нечаева) — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Нечаево — деревня в Рогнединском районе Брянской области
 Нечаево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области
 Нечаево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Нечаево — деревня в Парфеньевском муниципальном округе Костромской области
 Нечаево — деревня в Мантуровском районе Курской области
 Нечаево — деревня в Задонском районе Липецкой области
 Нечаево — деревня в Дмитровском районе Московской области
 Нечаево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области
 Нечаево — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области
 Нечаево — деревня в Холмском районе Новгородской области
 Нечаево — деревня в Корсаковском районе Орловской области
 Нечаево — деревня в Кимрском районе Тверской области

Украина 
 Нечаево — село в Шполянском районе Черкасской области